Амурская:

 Амурская — населённый пункт в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Амурская — река на Сахалине.

Разное 
 Амурская улица  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Амурская область — область в России в бассейне рек Амур и Зея.
 Амурская область — область Российской империи.
 Амурская губерния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1922—1926 годах.
 Амурская железная дорога — железная дорога, конечный участок Транссибирской магистрали.
 Амурская протока — протока реки Амур.
 Амурская площадь — площадь в Киеве.

См. также 
 Амурск
 Амурский
 Амурское